

Sigle 
Società generale immobiliare
Società geologica italiana
Società geografica italiana
Silicon Graphics, Incorporated
Silicon Graphics Image, formato di file immagini
Soka Gakkai International (SGI), ONG dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

Codici